Feleke ist der Familienname folgender Personen:

 Filipos Feleke († 2015), äthiopischer Erzbischof
 Getu Feleke (* 1986), äthiopischer Langstreckenläufer